Brama di vivere (Lust for Life) – romanzo di Irving Stone del 1934
 Brama di vivere (Lust for Life) – film del 1956 diretto da Vincente Minnelli
 Lust for Life – album di Iggy Pop del 1977
 Lust for Life – singolo di Iggy Pop del 1977
 Lust for Life – album di Lana Del Rey del 2017
 Lust for Life – singolo di Lana Del Rey del 2017